Villaescusa peut signifier :

 Villaescusa (Cantabrie), une commune espagnole de la communauté autonome Cantabrie.
 Villaescusa (Zamora), une municipalité espagnole de la province de Zamora, dans la communauté autonome de Castille-et-León.
 Villaescusa de Haro, une municipalité espagnole de la province de Cuenca, dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
 Villaescusa de Roa, une commune d’Espagne, dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.
 Villaescusa la Sombría, une commune d’Espagne, dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.
 Villaescusa de Palositos, une ville inhabitée dans la commune de Peralveche de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche, Espagne.

Homonymie de communes en Espagne